Moose – amerykański wrestler i futbolista nigeryjskiego pochodzenia
 Moose File System (MooseFS) – rozproszony system plików
 Moose Island – wyspa na jeziorze Jackson Lake
 Moose Jaw Warriors – juniorska drużyna hokejowa

 Moose Pass – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska
 Moose Wilson Road – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wyoming
 Manitoba Moose – kanadyjski klub hokejowy z siedzibą w Winnipeg

Zobacz też 

 Bull Moose (ujednoznacznienie)
 Moose Creek (ujednoznacznienie)
 Moose Jaw (ujednoznacznienie)
 Moose Lake (ujednoznacznienie)
 Moose River (ujednoznacznienie)
 USS Moose (ujednoznacznienie)